MZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muzaffarpur (India)